Die Post geht ab bezeichnet:

 Die Post geht ab!, eine ehemalige Spielshow auf RTL
 Die Post geht ab (Film), ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 1962